Maycon puede referirse a:

 Andréia dos Santos (1977-), conocida como Maycon, futbolista brasileña.
 Maycon Vieira de Freitas (1985-), futbolista brasileño.
 Maycon Rogerio Silva Calijuri (1986-), futbolista brasileño.
 Maycon Carvalho Inez (1986-), futbolista brasileño.
 Maycon de Andrade Barberan (1997-), futbolista brasileño.